Блеф (от  — обман):

 Блеф () — обман, внушение искаженного представления о себе.
 Карточный блеф — приём в карточных играх.
 Блеф — приём в покере.
 «Блеф» — повесть Г. Тёртлдава

Кинофильмы 
 «Блеф» — итальянская комедия 1976 года с Адриано Челентано в главной роли.
 «Блеф» — американская комедия 1987 года.

 «Блеф Кугана» — американский боевик 1968 года с Клинтом Иствудом в главной роли.
 «Блеф, или С Новым годом!» — российский документальный фильм 2013 года.

См. также 
 Блеф-клуб

Примечания